Підуст (Chondrostoma) — рід риб родини Коропових (Cyprinidae). Назва походить від давньогрецької  (khondros, «хрящ») +  (stoma, «рот») = «хряще-рот»).

Види 
Рід містить 24 види:
 Chondrostoma angorense Elvira, 1987 
 Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997 
 Chondrostoma ceyhanensis Küçük, Turan, Güçlü, Mutlu & Çiftci, 2017
 Chondrostoma colchicum Derjugin, 1899  
 Chondrostoma cyri Kessler, 1877  
 Chondrostoma esmaeilii Eagderi, Jouladeh-Roudbar, Birecikligil, Çiçek & Coad, 2017
 Chondrostoma fahirae (Ladiges, 1960)  
 Chondrostoma holmwoodii (Boulenger, 1896)  
 Chondrostoma kinzelbachi Krupp, 1985  
 Chondrostoma knerii Heckel, 1843  
 Chondrostoma kubanicum L. S. Berg, 1914  
 Chondrostoma meandrense Elvira, 1987 
 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 
 Chondrostoma orientale Bianco & Bănărescu, 1982
 Chondrostoma oxyrhynchum Kessler, 1877  
 Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843  
 Chondrostoma prespense S. L. Karaman, 1924 
 Chondrostoma regium (Heckel, 1843)  
 †Chondrostoma scodrense Elvira, 1987
Chondrostoma smyrnae Küçük, Çiftçi, Güçlü & Turan, 2021
 Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 
 Chondrostoma toros Küçük, Turan, Güçlü, Mutlu & Çiftci, 2017
 Chondrostoma vardarense S. L. Karaman, 1928 
 Chondrostoma variabile Yakovlev, 1870

Джерела 
 
 Gante, Hugo F.; Santos, Carlos D. & Alves, Maria Judite (2007): A new species of Chondrostoma Agassiz, 1832 (Cypriniformes: Cyprinidae) with sexual dimorphism from the lower Rio Tejo Basin. Zootaxa 1616: 23-35. PDF abstract 
 Robalo, J.I; Doadrio, I.; Valente, A. & Almada, V.C. (2008): Insights on speciation patterns in the genus Iberochondrostoma (Cyprinidae): Evidence from mitochondrial and nuclear data.

Leuciscinae
Роди риб